Wzornik do wyoblania
 Wzornik do obciągania